Jméno Anastasius nosili čtyři papežové římskokatolické církve. Původ jména Anastasius je řecký (Anastasios), česky Anastáz; a překládá se jako Vzkříšený. 

papežové
 sv.  Anastasius I. – pontifik v letech 399–401
 Anastasius II. – pontifik v letech 496–498
 Anastasius III. – pontifik v letech 911–913
 Anastasius IV. – pontifik v letech 1153–1154

další osoby jménem
 Anastasius

Papežové podle jména